Пальцево — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

География 
Расположена в 21 км к юго-западу от города Остров.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 90 жителей.

История 
До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Пальцевской волости с административным центром в д. Федосино.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)